Динерште́йн — еврейская фамилия. Известные носители:

 Динерштейн, Александр Григорьевич (род. 1980) — российский профессиональный игрок в го.
 Динерштейн, Елена Ефимовна (род. 1959) — советский и российский педагог, книговед, дочь Е. А. Динерштейна.
 Динерштейн, Ефим Абрамович (род. 1924) — советский и российский книговед, историк.
 Диннерштейн, Саймон (род. 1943) — американский художник, брат Х. Диннерштейна.
 Диннерштейн, Симона (род. 1972) — американская пианистка, дочь С. Диннерштейна.
 Диннерштейн, Харви (род. 1928) — американский художник, брат С. Диннерштейна.